Coulonges ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Coulonges (Charente) im Département Charente
Coulonges (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
Coulonges (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Coulonges-Cohan im Département Aisne
Coulonges-les-Sablons im Département Orne
Coulonges-sur-l’Autize im Département Deux-Sèvres
Coulonges-sur-Sarthe im Département Orne
Coulonges-Thouarsais im Département Deux-Sèvres

Siehe auch:
Coulanges